Колонија Ернесто Зедиљо има више значења:

 Колонија Ернесто Зедиљо (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Ернесто Зедиљо (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику